Isorno kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Isorno (vattendrag), 
 Isorno, Ticino, tidigare kommun,